El Morillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Morillo, Santiago Tuxtla, Veracruz, 
 El Morillo, Pánuco, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar